Аре́сес () — испанская фамилия:

 Аресес, Карлос (род. 1976) — испанский актёр
 Аресес, Рамон (1904—1989) — испанский предприниматель
 Альварес Аресес, Висенте (род. 1943) — испанский политик